Зиданшек () — словенская фамилия.

Известные носители:
 Зиданшек, Милош (1909—1942) — деятель Компартии Словении, югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Зиданшек, Тамара (род. 1997) — словенская теннисистка.